Příjmení Umlauf nese více různých osobností:

 Ignác Umlauf (1821–1851) – český akademický malíř
 Jan Umlauf (1825–1916) – český akademický malíř
Josef Umlauf (1800–1869) – český důstojník dělostřelectva, spisovatel, regionální historik a kronikář
 Václav Umlauf (* 1960) – český filosof, teolog a publicista, katolický kněz, člen jezuitského řádu